Бобоедово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бобоедово — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Бобоедово — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Бобоедово — посёлок разъезда в Атяшевском районе Республики Мордовия.
Бобоедово — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.

См. также 
 Бабаедово
 Бобоедов